Meyami (persiska: مَيامِی, مِيامی, Mayāmey, Meyāmey, میامی, Meyāmī, Maiāmai) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Semnan, i den norra delen av landet,  km öster om huvudstaden Teheran. Meyami ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Meyami är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Meyami. Runt Meyami är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Meyami är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Semnan (provins)